Heller Tag steht für:
 Heller Tag, Roman von John Boynton Priestley (1946; Bright Day)
 Heller Tag (Film), Film von Andre Nitzschke (1994)

Siehe auch:
 Helle Tage, Lyriksammlung von Walter Neumann (Schriftsteller) (1997)
 Helle Tage, Roman von Michael Cunningham (2006; Specimen days)
 Helle Tage anderswo, Werk von Heinz Piontek (1973)
 Die hellen Tage, Roman von Zsuzsa Bánk (2011)
 Die letzten hellen Tage, Roman von Martyn Bedford (2015; Never Ending)